John Kay (hofdichter), hofdichter ten tijde van de regering van Edward IV, (1461-1483)
 John Kay (schietspoel), vroeg-18e-eeuws Engelse uitvinder van de schietspoel
 John Kay (waterframe), laat-18de-eeuws Engelse uitvinder van het waterframe
 John Kay (musicus), 20ste-eeuws musicus
 John Kay (dichter), Engels dichter, geboren in 1958
 John Kay (econoom), Engels econoom en Financial Times columnist
 John Kay (voetballer), Engels voetballer, geboren in 1964
 John Kay (journalist), Engels journalist, levend van 1943 tot 2021